een maaltijd; zie eten
Dis (Jan Garbarek), een studioalbum van Jan Garbarek
Dis (muziek), een muziekterm
Dís, een personage in de werken van Tolkien
Diffuse intravasale stolling
Dissociatieve identiteitsstoornis
een roman van Marcel Möring
de stad van de geweldplegers uit de De goddelijke komedie van Dante
Distance; zie Lijst van afkortingen in de navigatie
DIS, een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub uit Oirlo die in 2001 met SV Castenray fuseerde tot SVOC '01

Zie ook 
Diss (doorverwijspagina)